Reentry, auch Re-entry (englisch für Wiedereintritt, Wiedereinführung) bezeichnet:

 den Wiedereintritt eines Satelliten in die Atmosphäre, siehe Wiedereintritt
 die Aufhebung einer Paradoxie durch Beobachtung, siehe Reentry (Erkenntnistheorie)
 den Wiedereintritt einer elektrischen Erregungswelle in das umgebende Herzgewebe, siehe Kreisende Erregung (Medizin)
 den Wiedereintritt in eine christliche Kirche, siehe Kirchenwiedereintritt